|-
| (43401) 2000 WE116||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43402) 2000 WO117||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43403) 2000 WY122||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43404) 2000 WT126||||16 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43405) 2000 WX129||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43406) 2000 WR135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43407) 2000 WX135||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43408) 2000 WW137||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43409) 2000 WY147||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43410) 2000 WB148||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43411) 2000 WN153||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43412) 2000 WH158||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43413) 2000 WJ158||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43414) 2000 WS168||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43415) 2000 WW168||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43416) 2000 WA169||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43417) 2000 WE169||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43418) 2000 XP7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43419) 2000 XK11||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43420) 2000 XR22||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43421) 2000 XN27||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43422) 2000 XA30||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43423) 2000 XQ41||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43424) 2000 YF5||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43425) 2000 YC6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43426) 2000 YD6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43427) 2000 YS12||||23 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (43428) 2000 YT17||||28 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (43429) 2000 YU19||||22 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43430) 2000 YA23||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43431) 2000 YZ32||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43432) 2000 YL35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43433) 2000 YW35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43434) 2000 YX35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43435) 2000 YV36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43436) 2000 YD42||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43437) 2000 YL47||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43438) 2000 YP49||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43439) 2000 YX54||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43440) 2000 YT60||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43441) 2000 YS61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43442) 2000 YX62||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43443) 2000 YY62||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43444) 2000 YC72||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43445) 2000 YM74||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43446) 2000 YB75||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43447) 2000 YF76||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43448) 2000 YM79||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43449) 2000 YC83||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43450) 2000 YX91||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43451) 2000 YH96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43452) 2000 YE99||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43453) 2000 YT100||||31 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43454) 2000 YD102||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43455) 2000 YG103||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43456) 2000 YG117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43457) 2000 YF118||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43458) 2000 YF119||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43459) 2000 YB122||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43460) 2000 YM123||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43461) 2000 YL128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43462) 2001 AV||2001 AV||2 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43463) 2001 AN5||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43464) 2001 AA9||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43465) 2001 AV10||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43466) 2001 AV14||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43467) 2001 AD15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43468) 2001 AU28||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43469) 2001 AP29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43470) 2001 AN31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43471) 2001 AH32||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43472) 2001 AH33||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43473) 2001 AY33||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43474) 2001 AE40||||3 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43475) 2001 AY40||||3 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43476) 2001 AD42||||3 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43477) 2001 BX7||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43478) 2001 BH9||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43479) 2001 BG15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43480) 2001 BO15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43481) 2001 BC17||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43482) 2001 BW32||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43483) 2001 BO38||||24 січня 2001||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (43484) 2001 BF43||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43485) 2001 BN43||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43486) 2001 BW56||||19 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43487) 2001 BJ60||||29 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43488) 2001 BC62||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43489) 2001 BB75||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43490) 2001 CL||2001 CL||2 лютого 2001||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (43491) 2001 CP||2001 CP||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43492) 2001 CV||2001 CV||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43493) 2001 CV1||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43494) 2001 CJ4||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43495) 2001 CJ7||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43496) 2001 CF16||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43497) 2001 CY17||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43498) 2001 CT19||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43499) 2001 CY19||||3 лютого 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (43500) 2001 CP22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

43400